Matthias Lindner – calciatore tedesco orientale, nato nel 1965
 Matthias Lindner – calciatore austriaco, nato nel 1988